Васи́лий Иса́ев:
 Исаев, Василий Васильевич (1917—1985) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Исаев, Василий Ефимович (1915—1971) — Герой Советского Союза.
 Исаев, Василий Иванович (1944—1998) — советский и российский генерал-лейтенант.
 Исаев, Василий Исаевич (1854—1911) — русский микробиолог и эпидемиолог.
 Исаев, Василий Яковлевич — советский моряк, спасший в 1919 году подводную лодку «Минога».
 Исаев, Василий Яковлевич (1917—2008) —  председатель Ленинградского горисполкома. Примечания